Моисей Абрамович Фишбейн (; ) — украинский поэт и переводчик еврейского происхождения.

Биография 
Родился в Черновцах в еврейской семье. В 1976 г. окончил филологический факультет Киевского педагогического института. Первая публикация появилась в декабре 1970 в литературном журнале «Вітчизна». Стихи в редакцию передал украинский поэт Николай Бажан, который заметил и поддержал поэта, а также написал предисловие к его первому сборнику «Ямбове коло» («Круг ямбов», издательство «Молодь», 1974).

Работал в главной редакции Украинской советской энциклопедии и литературным секретарём Н. П. Бажана.

В 1979 г. репатриировался в Израиль.

В 1980—1981 гг. — корреспондент украиноязычного литературного и политического журнала «Сучасність» («Современность»), который издавала украинская диаспора в США и Германии.

С 1982 г. жил в Германии, где в 1982—1995 гг. сотрудничал в украинской и русской редакциях радиостанции «Свобода» корреспондентом, комментатором, редактором.

В 1984 г. в Нью-Йорке вышла книга поэта «Збірка без назви» («Сборник без названия»). Книга состояла из 3 разделов: 28 собственных стихотворений, подборка стихов для детей и объёмный раздел переводов с французского (Шарль Бодлер), немецкого (Генрих Гейне, Райнер Мария Рильке, Георг Тракль, Гуго фон Гофмансталь, Пауль Целан, Ханс Карл Артман и др.), иврита (Иегуда Галеви, Хаим Нахман Бялик), Манфред Винклер, с идиша (Меер Харац), русского (Максимилиан Волошин, Александр Твардовский) и других языков.

В 1989 г. содействовал организации поездки детей Чернобыля в Израиль, которая состоялась в январе 1990 г.

В 2003 г. вернулся на Украину.

Член Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины.

В своём блоге неоднократно с сочувствием высказывался о движении УПА, разместил воспоминания Стеллы Кренцбах (по-видимому, вымышленной еврейки, якобы участвовавшей в движении УПА).

Лауреат премии имени Васыля Стуса и премии журнала «Сучасність».

Награждён орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2006) и Орденом святого равноапостольного князя Владимира (награда УПЦ МП).

Сочинения 
 «Ямбове коло». («Молодь», Київ, 1974)
 «Збірка без назви». («Сучасність», Нью-Йорк, 1984)
 «Дивний сад». («Веселка», Київ, 1991)
 «Апокриф». («Довіра», Київ, 1996)
 «Розпорошені тіні». («Кальварія», Львів, 2001)
 «Аферизми». («Факт», Київ, 2003)
 «Ранній рай». («Факт», Київ, 2006)

Примечания

Ссылки 
 Мойсей Фішбейн на uazone
 МОЙСЕЙ ФІШБЕЙН. MOSES FISHBEIN
 
 Поет М. Фішбейн: для мене УПА — це святе

Поэты Украины
Украинские поэты
Журналисты Германии
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Персоналии:Радио «Свобода»
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени